Виктор Ре́зников: Резников, Виктор Александрович (род. 1937) — советский украинский художник-график, иллюстратор.
 Резников, Виктор Михайлович (1952—1992) — советский российский композитор-песенник, поэт-песенник, исполнитель.
 Резников, Виктор Валентинович (род. 1957) — советский и российский композитор, автор песен, звукорежиссёр и рок-музыкант. Участник группы «Р-Клуб», лидер собственных групп «Коктейль» и «Коктейль-клуб».